Стойкий оловянный солдатик ():

 Стойкий оловянный солдатик — сказка Х. К. Андерсена
 Стойкий оловянный солдатик — советский мультфильм по одноименной сказке
 Стойкий оловянный солдатик — фестиваль

Примечания